Porto Amboim Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i kommunen Município Porto Amboim och provinsen Cuanza Sul, i den västra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Luanda. Porto Amboim Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Porto Amboim Airport är platt. Havet är nära Porto Amboim Airport åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Porto Amboim Airport. Närmaste större samhälle är Porto Amboim,  kilometer söder om Porto Amboim Airport.

Omgivningarna runt Porto Amboim Airport är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Porto Amboim Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cuanza Sul